L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Tommy Haas, de l'Américain John Isner, de l'Argentin Juan Martín del Potro, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Croate Marin Čilić, du Français Gilles Simon et du Slovaque Martin Kližan.

Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Nicolas Mahut, Borna Ćorić, Albert Ramos-Viñolas, Andreas Seppi, Alexander Zverev, Juan Mónaco et Vasek Pospisil.

En double, la paire française tête de série n°1 Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert déclare forfait car ce dernier souffre du genou.

Pendant le tournoi 
David Goffin, tête de série 12, inflige un 6-0, 6-0 à Tomáš Berdych,  mondial, en 48 minutes de jeu. C'est la première fois que le Tchèque perd sur ce score que ce soit sur le circuit ATP ou sur le circuit secondaire.

En 1/8 de finale, Thomaz Bellucci,  au classement ATP, inflige un cinglant 6-0 au 1 mondial Novak Djokovic dans la , avant de finalement perdre la rencontre. C'est la première fois depuis 4 ans et une finale à Cincinnati contre Roger Federer que le Serbe perd un set sur ce score.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale le double tenant du titre Novak Djokovic. Il s'agit de son  et son  sur terre battue en carrière.

En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent le tournoi en battant en finale Vasek Pospisil et Jack Sock. Il s'agit de leur  ensemble. Ils battent ainsi leur record de titres en double avec un  dans la catégorie Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Sport en Italie en 2016
Rome
Tennis en mai 2016